Ілля Муромець — билинний герой
 Ілля Муромець — православний святий
 Ілля Муромець — російський літак
 Ілля Муромець — водоспад на Курильських островах (141 м)
 «Ілля Муромець» — перший радянський широкоекранний фільм, прем'єра якого відбулася у 1956 році.